Соляник () — украинская и русская фамилия. Известные носители:

 Соляник, Алексей Николаевич (1912—1984) — советский китобой, Герой Социалистического Труда, капитан-директор антарктических промысловых флотилий.
 Соляник, Валерий Валерьевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Соляник, Владимир Фёдорович (1915—1993) — Герой Советского Союза.
 Соляник, Лилия Антоновна (род. 1941) — советская и российская оперная певица.
 Соляник, Руслан Алексеевич (род. 1984) — украинский футболист.

Топонимы 
 Соляник — пещера в Партизанском районе Приморского края.